Eufrásio Lopes de Araújo, barão e visconde de São José do Norte (Viamão, 1815 — Viamão, 4 de dezembro de 1890) foi um nobre brasileiro.

Filho de João Lopes de Araújo e de Ana de Araújo, casou-se com Maria Joana de Araújo.

Ligação externa
Página de A Nobreza Brasileira de A a Z

Naturais de Viamão
Baronatos do Brasil
Viscondados do Brasil